Harlem Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harlem Heights (Alabama)
 Harlem Heights (Florida)
 Harlem Heights (West Virginia)